Cristiana Enriqueta del Palatinado-Zweibrücken-Birkenfeld (en alemán, Christiane Henriette von Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld; Rappoltsweiler, 16 de noviembre de 1725 - Arolsen, 11 de febrero de 1816) fue una condesa palatina de Zweibrücken-Birkenfeld por nacimiento, y princesa de Waldeck-Pyrmont por matrimonio.

Biografía 
Cristiana Enriqueta era la hija del conde palatino y duque Cristián III de Zweibrücken-Birkenfeld (1674-1835) de su matrimonio con Carolina de Nassau-Saarbrücken (1704-1874), hija del conde Luis Crato de Nassau-Saarbrücken. Cristiana Enriqueta era la hermana del conde palatino Cristián IV de Zweibrücken, la condesa palatina Carolina de Zweibrücken (la Gran Landgravina), y el mariscal de campo Federico Miguel (también conde palatino de Zweibrücken). También era una tía del primer rey de Baviera, Maximiliano I.

Contrajo matrimonio el 19 de agosto de 1741 en Zweibrücken, con el príncipe Carlos Augusto Federico de Waldeck-Pyrmont (1704-1763). Después de la muerte de su esposo en 1763, fue regente del principado y custodia de su primer hijo desde 1764 hasta 1766. Entre los años 1764 y 1778, fue construido el Nuevo Castillo de Arolsen como concepto de viudedad por Franz Friedrich Rothweil.

Cristiana Enriqueta fue considerada altamente educada en artes y ciencias. Era una estrecha amiga del antropólogo Johann Friedrich Blumenbach. Cristiana coleccionó una extensa biblioteca, que para 1788 incluía unos 6000 volúmenes y en su Castillo de Arolsen mantuvo una colección de arte e historia natural.

Cuando murió, Cristiana dejó tras de sí una considerable deuda, que es la causa por la cual parte de su biblioteca y colección de arte tuviera que ser subastada en 1820.

Cristiana Enriqueta murió en 1816 y fue enterrada en el parque de su Nuevo Castillo en Arolsen.

Descendencia 
De su matrimonio con Carlos Augusto, Cristiana Enriqueta tuvo los siguiente hijos:
 Carlos (1742-1756).
 Federico Carlos Augusto (1743-1812), príncipe de Waldeck-Pyrmont.
 Cristián Augusto (1744-1798), mariscal de campo en el ejército portugués.
 Jorge I (1747-1813), príncipe de Waldeck-Pyrmont. Desposó a la princesa Augusta de Schwarzburgo-Sondershausen (1768-1849).
 Carolina Luisa (1748-1782), desposó (divorciados en 1772) a Peter von Biron, último duque de Curlandia y Semigalia (1724-1800).
 Luisa (1751-1816), desposó al duque Federico Augusto de Nassau-Usingen (1738-1816).
 Luis (1752-1793), general holandés, muerto en batalla.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Joseph Heinrich Wolf: Das Haus Wittelsbach: Bayern's Geschichte aus Quellen, G. G. Zeh, 1847, p. 482
 Kerstin Merkel, Heide Wunder: Deutsche Frauen der frühen Neuzeit, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000, p. 211 ff.

Casa de Wittelsbach
Condesas Palatinas de Zweibrücken
Princesas de Waldeck-Pyrmont
Princesas de Alemania